Ву́лиця Маяко́вського — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

 Вулиця Маяковського — вулиця в місті Вінниця.
Вулиця Маяковського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Маяковського — вулиця в місті Новомиргород.
 Вулиця Маяковського — вулиця в місті Сєвєродонецьк.
 Вулиця Маяковського — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Маяковського — вулиця в місті Умань.

 Вулиця Маяковського — колишня назва Поетичної вулиці в місті Балаклія.
 Вулиця Маяковського — колишня назва Василя Решетка у місті Балта.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Василя Стуса в місті Бар.
 Вулиця Маяковського — колишня назва Театральної вулиці в місті Бердичів.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці М.Овчаренка у місті Березівка.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Казимира Малевича у місті Білопілля.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Щаслива у місті Богуслав.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Лисичівка у місті Бориспіль.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Симона Петлюри у місті Боярка.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Короля Данила у місті Бровари.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Патона в місті Буча.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Творча у місті Васильків.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Одеська у місті Ватутіне.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Россоха у смт. Вороновиця.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Незалежності в смт Врадіївка.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Піддубного в місті Гнівань.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Сергія Єфремова в місті Городище.
 Вулиця Маяковського — колишня назва Широкої вулиці в смт Гриців.
 Вулиця Маяковського — колишня назва (до 2012 року) Паланкової вулиці у колишньому селищі Таромське Новокодацького району міста Дніпро.
 Вулиця Маяковського — колишня назва Володимирської вулиці в місті Житомир.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Івана Мазепи у місті Заводське.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Героїв Азову у місті Знам'янка.
 Вулиця Маяковського — колишня назва Привокзальної вулиці в місті Золоте.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Отамана Чепіги у місті Ізмаїл.
 Вулиця Маяковського — колишня назва Борисоглібської вулиці в місті Ізюм.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Василя Стуса в місті Ізяслав.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Гуцала в місті Ірпінь.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Данила Кононенка в місті Кам'янка.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Олександра Довженка у місті Кам'янське.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Волі у місті Ківерці.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Юзефа Любомирського в місті Кодима.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Івана Мазепи в смт Козелець.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Вишнева у місті Козятин.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Корятовича в смт Королево.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Коростень.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Леоніда Стеблецького у місті Коростишів.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Драгоманова в місті Костопіль.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Красилів.
 Вулиця Маяковського — колишня назва Медичної вулиці в місті Красногорівка.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Поезії у місті Красноград.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Єднання України в місті Кременчук.
 Вулиця Маяковського — колишня назва Тихої вулиці в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Каштанова у місті Кролевець.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Українська у місті Лебедин.
 Вулиця Маяковського — колишня назва Кобзарської вулиці в смт Лисянка.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Вільна у місті Лубни.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Олександра Довженка в місті Любомль.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Покровська у місті Маневичі.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Поетична у місті Марганець.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Василя Стуса в смт Машівка.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Костя Щита у місті Мерефа.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Лесі Українки в місті Миколаївка.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Миронівка.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Олькуська у місті Ніжин.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Покровська у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Левка Лук’яненка у місті Нововолинськ.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Дмитра Донцова у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Василя Стуса в місті Оріхів.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Варшавська у місті Павлоград.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Залізничної у місті Перечин.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Благовісна у місті Переяслав.
 Вулиця Маяковського — колишня назва Вишневої вулиці в смт Піщанка.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Весняна у місті Пирятин.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Весела у місті Подільськ.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Генерала Кульчицького у місті Полонне.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Козацька у місті Радомишль.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Якова Бичківського в місті Рівне.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Рятувальників у місті Ромни.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Гайдамацька у місті Сарни.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Віталія Куликова в місті Світловодськ.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Сновськ.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Леся Курбаса в місті Сокиряни.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Сенатора Маккейна у місті Суми.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Юрія Паращука в місті Тальне.
 Вулиця Маяковського — колишня назва Торгової вулиці в місті Тульчин.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Княгині Ольги в місті Тячів.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Володимира Симиренка в місті Узин.
 Вулиця Маяковського — колишня назва Привітної вулиці в місті Хорол.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Христинівка.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Празька у місті Хуст.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Олеся Гончара у місті Фастів.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Івана Дзюби у місті Чернівці.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Чернишева в смт Червоногригорівка.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Лесі Українки у місті Чоп.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Святослава Хороброго в місті Шпола.
 Вулиця Маяковського — колишня назва вулиці Свободи у місті Южноукраїнськ.

Див. також 
 Проспект Маяковського

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей